Kornet est un nom propre ou un nom commun qui peut se référer à :

 9M133 Kornet, un missile antichar russe ;
 Kornet instrument de musique à vent ;
 Kornet, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica.